Иван Зворыкин
 Зворыкин, Иван Алексеевич (1892—1959) — русский почвовед, агроном, лесовод.
 Зворыкин, Иван Дмитриевич (1870—1932) — русский и советский инженер, изобретатель машины для мокрого прядения льна, Герой Труда.
 Зворыкин, Иван Николаевич (1861—?) — русский генерал, градоначальник Ростова-на-Дону.